Distrikt Concepción bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Concepción (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Region Junín)
 Distrikt Concepción (Vilcas Huamán), Distrikt in der Provinz Vilcas Huamán (Region Ayacucho)